Creepshow se poate referi la:

Creepshow, un film horror din 1982, regia George A. Romero, scenariul Stephen King
 Creepshow 2, un film horror din 1987 (continuare a filmului din 1982)
 Creepshow III, un film horror din 2007 (continuare neoficială)
 Creepshow IV, un film horror din 2011  (continuare a filmului din 2007)

Creepshow (benzi desenate), nuvelă grafică bazată pe filmele de mai sus
The Creepshow, o formație din Burlington, Ontario, Canada
Creepshow (Kerli) - al treilea disc single al cântăreței estoniene Kerli
CreE.P.show, un album de Peppermint Creeps